

Аннув — село в гміні Закшев Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Аннув — село в гміні Черневіце Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Аннув — село в гміні Задзім Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Аннув — село в гміні Полічна Зволенського повіту Мазовецького воєводства